Wells Fargo Center (Denver), een wolkenkrabber in Denver, Colorado, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Los Angeles), een wolkenkrabber in Los Angeles, Californië, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Miami), een wolkenkrabber in Miami, Florida, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Minneapolis), voorheen bekend als het Norwest Center, een wolkenkrabber in Minneapolis, Minnesota, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Portland), een wolkenkrabber in Portland, Oregon, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Philadelphia), een stadion in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Sacramento), een wolkenkrabber in Sacramento, Californië, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Las Vegas), een wolkenkrabber in Las Vegas, Nevada, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Salt Lake City), voorheen bekend als het American Stores Center, een wolkenkrabber in Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Seattle), een wolkenkrabber in Seattle, Washington, Verenigde Staten
 Wells Fargo Center (Tampa), een wolkenkrabber in Tampa, Florida, Verenigde Staten